

Geografia

 Soncino, comune italiano in provincia di Cremona
 Soncino – frazione di Rognano in provincia di Pavia

Persone
 Scipione Barbò Soncino, giurista italiano
 Soncino,  famiglia di stampatori, tipografi ed editori italiani

Altro
 Soncino, altra denominazione dell'insalata Valerianella locusta